PDZ steht für:
 PDZ-Domäne, Bereich eines Proteins, der mit anderen Proteinen interagieren kann

PdZ steht für:
 Person der Zeitgeschichte

Abkürzung